Henry Thomas is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur James Pickens jr.

Personagebeschrijving 

Henry is de manager van de Beverly Hills Beach Club, een strandpaviljoen waar Brandon Walsh solliciteert voor een baan als strandwacht. Na een teleurstellende sollicitatie biedt Henry hem een baan aan als bediende, die Brandon accepteert. Zo ontstaat de band tussen deze twee. Henry mag wel baas zijn, maar er ontstaat vriendschap en respect. Dit komt vooral omdat ze beiden niet in Beverly Hills zijn opgegroeid maar in de 'normale' wereld.

Henry kan af en toe koppig zijn, maar Brandon kan niet veel verkeerd doen bij hem. Dit zien we als een groep kinderen na sluitingstijd inbreken in de club om te gaan pokeren. Brandon is hier ook bij en voelt zich schuldig. Als na de tweede nacht bij het pokeren ingebroken wordt, biecht Brandon alles op, eerst is Henry teleurgesteld en boos op Brandon maar hij vergeeft hem toch en laat hem blijven.

In het derde seizoen komt Brandon weer terug om bij Henry te werken. Hier vertelt Henry aan Brandon dat hij een slecht jaar heeft gehad. Tijdens de rellen van Los Angeles had Henry net een zaak geopend en zag het helemaal verwoest worden in de rellen. Daarom is Henry weer terug bij de Beach Club.

In de laatste aflevering van het strand zien we dat de groep afscheid neemt van de zomer met een feestje op het strand.

Hier nemen we ook afscheid van Henry Thomas.

Personage uit Beverly Hills, 90210